Huelva, tartomány Spanyolország Andalúzia autonóm közösségében
Huelva, település Spanyolországban, az azonos nevű tartomány székhelye